Operation Cobra kan henvise til flere artikler:
 Operation Cobra (film) – en dansk film fra 1995
 Operation Cobra – en allieret militær operation i Normandiet under 2. verdenskrig